Hanoi – stolica Wietnamu.
 (7816) Hanoi – Planetoida.
 Hanoi Rocks – fiński zespół rockowy.
 Hanoi (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Hanoi. 
 Hanoi – port lotniczy w Hanoi.
 Wieże Hanoi – układanka i zagadka matematyczna.